Шафиров — фамилия.

Известные носители:

 Шафиров, Исай Петрович (1699—1756) — российский переводчик, статский советник. 
 Шафиров, Леонид Александрович (род. 1973) — российский политик и общественный деятель.
 Шафиров, Пётр Павлович  (1669—1739) — русский дипломат петровского времени, вице-канцлер.

Примечания

См. также 
 Шафировы